Джонс, Диана ():
  (род. 1965) — американская певица и автор песен.
 Джонс, Диана Уинн (1934—2011) — британская писательница в жанре фэнтези.
 См. также 
  — ежегодная награда за «превосходство в играх», впервые вручена в 2001 году.